Жали́н () — село у складі Мактааральського району Туркестанської області Казахстану. Входить до складу Жамбильського сільського округу.

У радянські часи село називалось Абай.

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти Мактааральського району
Села Туркестанської області